Борис Ткаче́нко: Ткаченко, Борис Иванович (1931—2009) — советский и российский физиолог, специалист в области физиологии кровообращения, академик АМН СССР (1984).
 Ткаченко, Борис Константинович (1939—2007) — советский и российский физик, преподаватель МФТИ.